El término Birkenau puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la municipalidad de Birkenau (Hesse, Alemania);
 al exónimo alemán de la localidad de Brzezinka (Pequeña Polonia, Polonia);
 a una parte del campo de concentración de Auschwitz, localizado en Brzezinka;
 a Birkenau, una banda de black metal conocida antes como I Shalt Become.